Die British Open 2004 waren ein Snooker-Turnier der Saison 2004/05, das vom 8. bis 14. November 2004 im Brighton Centre ausgetragen wurde. Das zweite Turnier in Folge im südenglischen Seebad Brighton war die 21. und zugleich letzte Ausgabe der British Open.

Titelverteidiger Stephen Hendry aus Schottland schied diesmal im Viertelfinale aus. Seine beiden Landsleute John Higgins und Stephen Maguire bestritten das Finale. Higgins gewann 9:6 und zog mit vier Siegen mit Rekordgewinner Hendry gleich.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld brach vom Vorjahr von 470.000 £ auf 200.000 £ ein und läutete das Ende des traditionsreichen Turniers ein. Nur einmal war es auf diesem niedrigen Niveau gewesen: Damals war das Turnier erstmals ohne Hauptsponsor gewesen. Der Sieger bekam 22.000 £ weniger als im Vorjahr und statt den Letzten 96 bekamen nur noch die Letzten 64 überhaupt ein Preisgeld. Trotzdem gab es bei den Punkten für die Weltrangliste bis auf eine Anpassung an die Qualifikationsrunden keine Änderung.

Finalrunde 
Die Hauptrunde in Brighton wurde wie im Vorjahr mit 48 Spielern gespielt, wobei die Top 16 der Weltrangliste für Runde 2 gesetzt waren.

Runde 1 
16 Spieler hatten sich in drei Runden in Prestatyn qualifiziert. Sie traten gegen die Spieler von Platz 17 bis 32 der Weltrangliste an.

Top 32 bis Finale 
Die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt und spielten gegen die 16 Sieger aus Runde 1.

Finale 
Im Frühjahr 2004 waren John Higgins und Stephen Maguire nach fünf gemeinsamen Profijahren im Viertelfinale der European Open erstmals aufeinander getroffen. Das schottische Duell gewann der sechs Jahre jüngere Maguire, der damals auch seinen ersten Ranglistentitel geholt hatte. Ihre zweite Begegnung war für ihn sein zweites Finale, sein Gegner stand dagegen alleine bei den British Open bereits zum fünften Mal im Finale, dreimal zuvor hatte er gewonnen.

Den besseren Start hatte Higgins, der bis zur ersten Mid-Session-Pause drei von vier Frames gewinnen konnte. Doch dann holte Maguire drei Frames in Folge und Higgins konnte durch den Gewinn des achten Frames gerade noch vermeiden, mit einem Rückstand in die Abendsession zu gehen. Dort teilten sie sich die ersten beiden Frames, bevor Higgins mit zwei Century-Breaks und einem 68er-Break eine Serie von drei Framegewinnen gelang. Damit stand es 8:5 und ihm fehlte nur noch ein Frame zum Sieg. Maguire konnte zwar noch um einen Frame verkürzen, aber mit einem Beinahe-Century von 97 Punkten machte Higgins dann den 9:6-Sieg perfekt.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 2. bis 4. November 2004 im Pontin's Centre in Prestatyn (Wales) statt. Da die Zahl der Profis in dieser Saison um 32 reduziert worden war, entfiel eine Qualifikationsrunde. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 hinzu.

kl. = kampflos

Century-Breaks 
17 Spieler erzielten im Hauptturnier 33 Breaks von mindestens 100 Punkten. Die beiden Finalisten John Higgins und Stephen Maguire erzielten zusammen 14 Breaks, darunter die vier höchsten Breaks des Turniers. 13 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 12 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2004
Snookerveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Brighton